Jean Michel Jarre
 Maurice Jarre
 Kevin Jarre
 (4422) Jarre